Homalictus — рід перетинчастокрилих комах родини галіктид (Halictidae).

Поширення 
Найбільшого різноманіття рід сягає в Австралії. Поширений також в Новій Гвінеї, Південно-Східній Азії, на Шрі-Ланці, на півдні Китаю, на Соломонових, Маріанських та Каролінських островах, островах Нова Каледонія, Фіджі та Самоа.

Опис 
Дрібні бджоли, завдовжки близько 5 мм. Основне забарвлення чорне. Голова і груди покриті волосками (опушення самиць щільніше і довше); довгі волоски на нижній стороні черевця. Мандибули можуть бути простими або двозубчастими. Проподеум має слабкий кіль уздовж заднього спинного краю. На задніх гомілках є декілька шипиків (у видів з Океанії зазвичай від 1 до 2 шипиків, у H. fijiensis від 4 до 18 шипиків. Кігті розщеплені. Базальна жилка переднього крила вигнута. Підвусікові поля відсутні. У передньому крилі є 3 субмаргінальні ланки.

Спосіб життя 
Ведуть одиночний спосіб життя. Гніздяться в ґрунті.

Види 
 Homalictus achrostus Michener 1979
 Homalictus adiazetus Walker, 1997
 Homalictus adonidiae (Cockerell 1919)
 Homalictus altissimus Pauly 1986
 Homalictus areolatus (Friese 1909)
 
 Homalictus auriger (Krombein 1950)
 Homalictus babakanensis (Friese 1914)
 Homalictus bataviae (Blüthgen 1926)
 Homalictus blackburni (Cockerell 1910)
 Homalictus buccinus (Vachal 1894)
 Homalictus buruensis (Blüthgen 1926)
 Homalictus caeruleiceps (Friese 1914)
 Homalictus cassiaefloris (Cockerell 1914)
 Homalictus cockerellellus (Blüthgen 1931)
 Homalictus cocos Pauly & Munzinger 2003
 
 Homalictus curvistriae Donovan & Pauly 2015
 Homalictus cyanescens (Cockerell 1919)
 Homalictus dampieri (Cockerell 1905)
 Homalictus declivis Pauly, 1980
 Homalictus discursus (Cameron 1897)
 Homalictus epiensis (Cockerell 1916)
 Homalictus eurhodopus (Cockerell 1914)
 Homalictus exterus (Cockerell 1911)
 Homalictus fijiensis (Perkins & Cheesman 1928)
 Homalictus filiferreus Pauly 1986
 Homalictus flammeus Pauly 1986
 Homalictus flavipes Pauly 1986
 Homalictus flindersi (Cockerell 1905)
 Homalictus fraternus (Smith 1860)
 Homalictus froggatti (Cockerell 1911)
 Homalictus getasanus (Blüthgen 1926)
 Homalictus goilalaensis Pauly 1986
 Homalictus gressitti Pauly 1986
 
 Homalictus gunungensis (Blüthgen 1931)
 Homalictus hadrander Michener 1979
 Homalictus heliotropiae Pauly & Donovan 2015
 Homalictus hienghenensis Donovan & Pauly 2015
 Homalictus hirashimai Michener 1980
 Homalictus imuginensis (Cockerell 1919)
 
 Homalictus kangeani Pauly 1980
 Homalictus koghiensis Donovan & Pauly 2015
 Homalictus laratellus (Blüthgen 1926)
 Homalictus laraticus (Blüthgen 1926)
 Homalictus latitarsis (Friese 1909)
 Homalictus luteipes (Friese 1909)
 Homalictus mackieae (Cockerell 129)
 Homalictus maitlandi (Cockerell 1910)
 Homalictus malgiensis Pauly 1986
 Homalictus mcphersoni Donovan & Pauly 2015
 Homalictus melanasiae Donovan & Pauly 2015
 Homalictus micheneri Pauly 1986
 Homalictus minutus Pauly 1986
 Homalictus moearae Pauly 1980
 Homalictus morobeensis Pauly 1986
 Homalictus muganinus (Blüthgen 1931)
 Homalictus nabanensis Ze-Qing Niu et al. 2003
 
 Homalictus nummatus (Krombein 1950)
 Homalictus nusaensis (Cockerell 1919)
 Homalictus ocellaris Michener 1980
 Homalictus opistochlorus (Cockerell 1919)
 
 Homalictus ounuensis (Cheesman & Perkins 1939)
 Homalictus palaonicus (Cockerell 1939)
 Homalictus papuarum (Cockerell 1910)
 Homalictus paradnanus (Strand 1914)
 Homalictus perpessicus (Kohl 1908)
 Homalictus pervarians (Cockerell 1919)
 Homalictus pilositarsis Pauly 1986
 Homalictus projectio Donovan & Pauly 2015
 Homalictus ralunicolus (Friese 1909)
 Homalictus ranacus Pauly 1980
 Homalictus redivivus (Blüthgen 1928)
 Homalictus risbeci (Cockerell 1929)
 Homalictus rotaensis (Cockerell 1942)
 Homalictus rufiscopa Pauly 1986
 Homalictus rufopurpureus Pauly 1986
 Homalictus saffordi (Cockerell 1914)
 Homalictus samarensis (Blüthgen 1926)
 Homalictus samoae (Perkins & Cheesman 1928)
 Homalictus scabrosus Pauly 1986
 Homalictus scopaceus (Friese 1914)
 Homalictus scutolactescens Pauly 1986
 Homalictus scutopruinescens Pauly 1986
 Homalictus semicyaneus (Cockerell 1929)
 Homalictus sibuyanensis (Blüthgen 1926)
 Homalictus silvestris Michener 1980
 Homalictus singapurellus (Blüthgen 1926)
 Homalictus singhalensis (Blüthgen 1931)
 Homalictus speculibasis (Cockerell 1937)
 Homalictus spinosus Pauly 1986
 Homalictus squamosus Pauly 1984
 Homalictus strigilalius Pauly 1986
 Homalictus subcarus (Cockerell 1930)
 Homalictus subdeclivis Pauly 1980
 Homalictus subexterus (Cockerell 1939)
 Homalictus subpurpureus (Cockerell 1919)
 Homalictus subsphecodes Pauly 1986
 Homalictus swezeyi (Cockerell 1939)
 Homalictus szentivanyi (Michener 1960)
 Homalictus taclobanensis (Cockerell 1915)
 Homalictus tannaensis (Cockerell 1916)
 
 
 Homalictus testaceipes (Friese 1914)
 Homalictus tonganus (Perkins & Cheesman 1928)
 Homalictus toxopei (Alfken 1926)
 Homalictus tricolor Michener 1965
 Homalictus trigoniformis Pauly 1986
 
 Homalictus upoluensis (Perkins & Cheesman 1928)
 Homalictus urbanus (Smith 1879)
 Homalictus vechti Pauly 1980
 Homalictus versifrons (Perkins & Cheesman 1928)
 Homalictus vexator (Krombein 1950)
 Homalictus viridiscitus (Cockerell 1911)
 Homalictus wauensis Pauly 1986
 Homalictus wilsoni (Cheesman & Perkins 1939)
 Homalictus yapensis (Cockerell 1939)
 Homalictus zachlorus (Cockerell 1929)
 Homalictus zingowli (Cheesman & Perkins 1939)

Примітки

Посилання 
 Homalictus . atlashymenoptera.net 
 Список видів . discoverlife.org 
 Worldwide Species Map

Галіктиди
Роди перетинчастокрилих